Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Lori McNeil che ha battuto in finale Linda Wild 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (secondo turno)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Conchita Martínez (terzo turno)
 Jana Novotná (quarti di finale)
 Zina Garrison (primo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Kimiko Date-Krumm (secondo turno)

 Amy Frazier (primo turno)
 Gigi Fernández (primo turno)
 Lori McNeil (Campionessa)
 Assente
 Brenda Schultz (primo turno)
 Natalija Medvedjeva (secondo turno)
 Pam Shriver (terzo turno)
 Manon Bollegraf (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1992